Бартоломе:

 Бартоломе — посёлок в Германии.
 Бартоломе — остров в архипелаге Диего-Рамирес.
 Бартоломе Арсанс де Орсуа-и-Вела (1676—1736) — боливийский хронист, историк.
 Бартоломе, Христиан (1855—1925) — немецкий востоковед-лингвист.
 Кумбрес-де-Сан-Бартоломе — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.